Тын — железнодорожная станция (населённый пункт) в Болотнинском районе Новосибирской области России. Входит в Дивинский сельсовет.

География 
Площадь населённого пункта — 3 гектара.

Население

Инфраструктура 
В населённом пункте по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Болотнинского района